Drepanoidea és una superfamília de papallones nocturnes.

Taxonomia 
Aquesta superfamília agrupa dues famílies:
 Drepanidae (Boisduval, 1828)
 Epicopeiidae

Cladograma

Referències 
 Minet, J. and Scoble, M.J. (1999). The Drepanoid/Geometroid Assemblage. Ch. 17 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 Firefly Enciclopèdia d'Insectes i Aranyes, editada per Christopher O'Toole, , 2002

Enllaços externs 

 CBIF: Drepanoidea (en)
 Tree of Life: Drepanoidea (en)
 Animal Diversity Web: Drepanoidea (en)

Macrolepidòpters